Vaini steht für:

 Vaini (Distrikt), Distrikt des Tongatapu-Atolls in Tonga
 Vaini (Ort), Ort in Tonga